Сэр Джордж Кинг (; 12 апреля 1840 — 12 февраля 1909) — английский ботаник.

Член Лондонского королевского общества (1887).

В 1871 году был назначен суперинтендантом (смотрителем) . С 1890 года — первый директор .

В 1901 году Джордж Кинг был награждён медалью Линнея.

Среди растений, описанных Кингом, можно отметить встречающуюся в Новой Гвинее и на севере Австралии лиану из рода Фикус — .

В честь Джорджа Кинга назван один из видов бегонии —

Научные работы 
 King, George (1887). Part 2. Natural history. // Journal of the Asiatic Society of Bengal 55 (2): 407.
 King G., Pantling R. (1898). The Orchids of the Sikkim-Himalaya.

Примечания 

Ботаники Великобритании
Ботаники по алфавиту
Награждённые медалью Линнея
Члены Лондонского королевского общества